Чепінг (адміністративна одиниця) (, вимова [ʃøːpɪŋ]) - слово в шведському для позначення ринкового міста.
 Чепінг (комуна) — адміністративна комуна в Швеції.
 Чепінг — місто у Швеції, у лені Вестманланд.

Примітки